La consécration épiscopale de rite romain de l'Église catholique est l'ordination d'un évêque pendant une cérémonie solennelle réalisée au cours d'une messe pontificale.

Descriptif 
Avant l'introduction de la concélébration, chaque évêque célébrait simultanément une messe différente sur un autel différent, alors que désormais participent trois évêques à la consécration du nouvel élu.

Du point de vue de la validité, la présence d'un seul évêque consécrateur suffit, mais la cérémonie (et la tradition) exigent la présence de trois évêques consécrateurs.

La consécration épiscopale est toujours effectuée directement par le pape ou avec son autorisation explicite, et pour être valide doit être effectuée par un évêque. Le prélat consécrateur qui ordonne (consacre) un évêque sans mandat pontifical encourt l'excommunication  prévue par le Code de droit canonique (can. 1382).
 
L'ordination épiscopale, si elle est conférée par un évêque validement ordonné, est elle-même valable à toutes fins, même si le candidat ou l'élu n'est pas prêtre : un nouvel évêque qui n'est pas prêtre reçoit alors tous les ordres sacrés au moment de la consécration épiscopale.
 
Cette règle est adoptée par de nombreuses Églises chrétiennes indépendantes, contrairement à l'Église catholique latine où, en vertu du Code de droit canonique (can. 378), le candidat à l'épiscopat doit être prêtre depuis au moins cinq ans et avoir atteint l'âge de trente-cinq ans. 

La cérémonie rituelle se déroule de la manière suivante : une fois la proclamation de l'Évangile terminée, la présentation de l'ordinand à l'épiscopat (consécrand) commence par la lecture du mandat apostolique et le chant du Veni Creator Spiritus. Après huit questions qui lui sont posées lui rappelant les devoirs d'un successeur de saint Pierre, ce dernier se prosterne à terre en invoquant la protection des Saints par le chant des litanies.

Un par un, en silence, les deux évêques coconsécrateurs posent la main sur la tête du consécrand.

Après le rite de l'imposition des mains, deux prêtres ouvrent un évangéliaire au dessus de la tête de l'ordonnée (consacrée), tandis que l'évêque consécrateur qui préside, prononce la prière d'ordination (consécration).

L'évêque consécrateur qui préside procède ensuite à l'onction avec le Saint Chrême sur la tête de l'élu et impose la mitre, donne l'anneau pastoral et épiscopal.

Une fois que ces rites sont terminés, si, au cours de la cérémonie, le nouvel évêque prend possession du diocèse où la consécration est célébrée, il s'assoit à la cathèdre et préside la fin de la messe.

Sinon, il s'assied à côté de l'évêque consécrateur (après s'être assis également sur la cathèdre). Après la communion, précédé des deux co-consécrateurs, l'ordonné (consacré) descend dans l'assemblée pour la bénir, tandis que l'hymne du Te Deum est chanté.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ordre sacré
 Ordination sacerdotale
 Rite romain

Liens externes 

 Comment sont choisis et nommés les évêques ?, article de Jacques Perrier (2020), Aleteia 

Liturgie catholique